Gadomski steht für:
 Gadomski (Krater), Krater auf der Mondrückseite

Gadomski ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Gadomski (1889–1966), polnischer Astronom
 Stanisław Kostka Gadomski (1718–1797), polnischer Adliger
 Witold Gadomski (* 1967), polnischer Fechter